Dieser Artikel behandelt die dänische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko.

Qualifikation 

Nach einer gelungenen Fußball-Europameisterschaft 1984 mit dem Erreichen des Halbfinales konnte sich Dänemark erstmals für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren.

Dänemark qualifizierte sich als Gruppenerster der Gruppe 6 vor der Sowjetunion, die sich ebenfalls qualifizierte.
Beim Qualifikationsspiel Irland gegen Dänemark am 13. November 1985 in Dublin gab es eine Besonderheit: Søren Lerby wurde in der 59. Minute beim Stande von 1:3 für Dänemark ausgewechselt und flog nach Deutschland zurück, wo er am selben Abend noch an einem DFB-Pokalspiel seines Vereins Bayern München gegen den VfL Bochum teilnahm.

Kader

Dänische Spiele bei der WM 1986

Vorrunde (Gruppe E) 

 Dänemark – Schottland 1:0 – Tor: 1:0 Elkjær Larsen (58. Min.)
 Dänemark – Uruguay 6:1 – Tore: 1:0 Elkjær Larsen (10. Min.), 2:0 Lerby (41. Min.), 2:1 Francescoli (45. Min.,  Foulelfmeter), 3:1 Laudrup (52. Min.), 4:1 Elkjær Larsen (68. Min.), 5:1 Elkjær Larsen (80. Min.), 6:1 J. Olsen (88. Min.)
 Dänemark – Deutschland 2:0 – Tore: 1:0 J. Olsen (43. Min., Foulelfmeter), 2:0 Eriksen (63. Min.)

Dänemark wurde Gruppensieger vor Deutschland.

Achtelfinale 

 Dänemark – Spanien 1:5 – Tore: 1:0 J. Olsen (33. Min., Foulelfmeter), 1:1 (43. Min.), 1:2 (56. Min.) jeweils Butragueño, 1:3 Goikoetxea (69. Min., Foulelfmeter), 1:4 (80. Min.), 1:5 (90. Min., Foulelfmeter) jeweils Butragueño

Einzelnachweise

Quellen 
 Hardy Grüne: Fußball WM Enzyklopädie. 1930–2006. AGON Sportverlag, Kassel 2002, ISBN 3-89784-205-X.
 FUWO: Jahrgang 1986, Sportverlag Berlin, 
 Fußball-Weltmeisterschaft Mexiko 1986, Sportverlag Berlin, ISBN 3-328-00099-2

1986
Danemark